Illés oder Illes (deutsch: Elija) ist der Familienname folgender Personen:

 Aladár Edvi Illés (1870–1958), ungarischer Künstler
 Anna Illés (* 1994), ungarische Wasserballspielerin

 Eugen Illés (1879–1951), ungarischer Kameramann, Filmregisseur und Drehbuchautor
 György Illés (1914–2006), ungarischer Kameramann
 Lajos Illés (1942–2007), ungarischer Rockmusiker
 Márton Illés (* 1975), ungarischer Konzertpianist, Komponist und Dirigent
 Peter Illes (* 1942), ungarisch-deutscher Arzt und Pharmakologe
 Sandrina Illes (* 1986), österreichische Triathletin
 Wolfgang Illes (* 1970), österreichischer Experte für Elektromobilität

Illés ist auch der Name einer ungarischen Band, siehe Illés (Band)